Shark Island peut renvoyer à différentes acceptions.

Toponymes

Shark Island (Port Jackson) : île située au large de Sydney en Australie.
  est un récif dangereux au large de Cronulla.

Île d'Inishark : île irlandaise surnommée Shark Island.
 Shark Island (Irlande) : Comté de Down en Irlande.

Shark Island : péninsule de Namibie.

Autres 
 Camp de concentration de Shark Island en Namibie (1905-1907) : camp allemand à l'époque du massacre des Héréros et des Namas. Le site est utilisé désormais comme terrain de camping.
  : épreuve du championnat du monde de bodyboard se déroulant à Cronulla en Australie.
 Le phare de Shark Island est situé au large de l'île du même nom, à Port Jackson en Australie.
  : groupe de hard rock américain.
 Shark Island est le nom du premier album du groupe  (1983).

Voir également 
 Je n'ai pas tué Lincoln, film de John Ford (1936) dont le titre original est The Prisoner of Shark Island.
 Dans la franchise de jeux vidéo The Legend of Zelda, « Shark Island » est le nom d'une île.

Homonymie d'îles